Саломонс (Salomons) — фамилия.

Известные носители 
  (1885—1980) — нидерландская писательница.
  (1797—1873) — британский политик, шериф (1835) и лорд-мэр Лондона (1855), член Палаты общин (1851—1852, 1859—1873).
  (1835—1909) — австралийский юрист и политик, председатель Верховного суда колонии Новый Южный Уэльс (1886).
  (род. 1974) — нидерландская крикетчица, игрок национальной сборной.
  (1945—2010) — нидерландский политик, член Палаты представителей (1972—1986).
  (1924—1948) — нидерландский ватерполист, бронзовый медалист летних Олимпийских игр (1948).
  (1828—1906) — британский архитектор, автор Новой вест-эндской синагоги.

См. также 
  (ур. Саломон, ; 1920—2009) — французский кинорежиссёр, брат Жан-Пьера Омона.
 Омон, Жан-Пьер (ур. Саломон, ; 1911—2001) — французский актёр, брат Франсуа Вийе.